Les fleuves, rivières et ruisseaux sont appelés fiume en langue corse. Certains de ces cours d'eau sont propices aux randonnées en canoë et en kayak et sont jalonnés d'endroits pittoresques, où il est possible de se baigner pendant l'été. La Corse est souvent qualifiée d'«île de beauté» et de «paradis d'eau vive».

Principaux cours d'eau 

Les principaux cours d'eau de Corse sont pour la plupart des fleuves côtiers. Ils font l'objet d'un Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) avec une prévision pour 2010-2015.

Dans l'ordre alphabétique des fleuves

Hydrologie 
La Banque Hydro a référencé en Corse des stations hydrographiques sur les cours d'eau suivants :
 en Corse-du-Sud (2A) : le Porto, le Sagone, le Liamone, la Gravone, le canal de la Gravona, le Stagnolu, le Prunelli, le Botaracci, le Taravo, le Rizzanese, l'Ortolo, la Solenzara, la Cannone, le Cavo, l'Oso, le Stabiaccio, le Petroso, le Francolo et le Ventilegne.
 en Haute-Corse (2B) : le Golo, l'Erco, l'Asco, le Bevinco, le Luri, l'Acqua Tignese, l'Aliso, le Regino, la Figarella, le Fango, la Restonica, le Tavignano, le Vecchio, l'Alesani, la Bravone, le FiumAlto, le Fium-Orbo.

Organisme de bassin ou organisme gestionnaire 
L'organisme gestionnaire est le Comité de bassin de Corse, depuis la loi corse du .

Voir aussi 

 Les embouchures en Corse
 liste des lacs de Corse
 les zones humides de Corse

Notes et références

Notes

Références 

 à la Banque Hydro

 au SANDRE

Corse
Cours d'eau